Никольский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России и Украине.

Россия

Алтайский край 
 Никольский сельсовет — Змеиногорский район.
 Никольский сельсовет — Советский район.

Амурская область 
 Никольский сельсовет — Белогорский район.

Архангельская область 
 Никольский сельсовет — Вилегодский район.
 Никольский сельсовет — Шенкурский район.

Астраханская область 
 Никольский сельсовет — Енотаевский район.

Башкортостан 
 Никольский сельсовет — Краснокамский район.
 Никольский сельсовет — Нуримановский район.

Белгородская область 
 Никольский сельсовет — Белгородский район.
 Никольский сельсовет — Шебекинский район.

Бурятия 
 Никольский сельсовет — Мухоршибирский район.

Вологодская область 
 Никольский сельсовет — Кадуйский район.
 Никольский сельсовет — Тотемский район.
 Никольский сельсовет — Усть-Кубинский район.
 Никольский сельсовет — Устюженский район.
 Никольский сельсовет — Шекснинский район.

Воронежская область 
 Никольский сельсовет — Аннинский район.
 Никольский сельсовет — Бобровский район.
 Никольский 1-й сельсовет — Воробьёвский район.
 Никольский 2-й сельсовет — Воробьёвский район.
 Никольский сельсовет — Новоусманский район.
 Никольский сельсовет — Таловский район.

Ивановская область 
 Никольский сельсовет — Комсомольский район.

Иркутская область 
 Никольский сельсовет — Иркутский район.

Калужская область 
 Никольский сельсовет — Бабынинский район.
 Никольский сельсовет — Дзержинский район.

Кировская область 
 Никольский сельсовет — Яранский район.

Костромская область 
 Никольский сельсовет — Костромской район.
 Никольский сельсовет — Межевской район.

Красноярский край 
 Никольский сельсовет — Абанский район.
 Никольский сельсовет — Емельяновский район.
 Никольский сельсовет — Идринский район.

Курская область 
 Никольский сельсовет — Горшеченский район.
 Никольский сельсовет — Курчатовский район.
 Никольский сельсовет — Октябрьский район.
 Никольский сельсовет — Щигровский район.

Липецкая область 
 Никольский сельсовет — Усманский район.

Московская область 
 Никольский сельсовет — Волоколамский район; yпразднён в 1972.
 Никольский сельсовет — Дмитровский район. В 1925 переименован в Надеждинский.
 Никольский сельсовет — Истринский район. В 1939 переименован в Ермолинский.
 Никольский сельсовет — Коммунистический, позднее Краснополянский район. Существовал в 1925—1939.
 Никольский сельсовет — Звенигородский (1929—1957, 1960—1965), Кунцевский (1957—1960) и Одинцовский (1965—1994) районы.
 Никольский сельсовет — Новопетровский (1929—1959), Рузский (1959—1963, 1965—1994) и Можайский (1963—1965) районы.
 Никольский сельсовет — Шаховской район; в 1926 переименован в Новоникольский.

Мордовия 
 Никольский сельсовет — Торбеевский район.

Нижегородская область 
 Никольский сельсовет — Лысковский район.

Новгородская область 
 Никольский сельсовет — Демянский район.

Омская область 
 Никольский сельсовет — Тюкалинский район.
 Никольский сельсовет — Усть-Ишимский район.

Оренбургская область 
 Никольский сельсовет — Красногвардейский район.
 Никольский сельсовет — Оренбургский район.
 Никольский сельсовет — Сакмарский район.
 Никольский сельсовет — Сорочинский район.

Орловская область 
 Никольский сельсовет — Ливенский район.
 Никольский сельсовет — Свердловский район; преобразован в сельское поселение 12 августа 2004.
 Никольский сельсовет — Троснянский район.

Пензенская область 
 Никольский сельсовет — Кузнецкий район.

Пермский край 
 Никольский сельсовет — Карагайский район.

Ростовская область 
 Никольский сельсовет — Заветинский район.
 Никольский сельсовет — Миллеровский район.

Рязанская область 
 Никольский сельсовет — Сапожковский район.

Саратовская область 
 Никольский сельсовет — Духовницкий район.
 Никольский сельсовет — Фёдоровский район.

Свердловская область 
 Никольский сельсовет — Камышловский район.
 Никольский сельсовет — Сысертский район.

Смоленская область 
 Никольский сельсовет — Гагаринский район.
 Никольский сельсовет — Сычёвский район.

Тамбовская область 
 Никольский сельсовет — Знаменский район.
 Никольский сельсовет — Рассказовский район.

Татарстан 
 Никольский сельсовет — Лаишевский район.
 Никольский сельсовет — Спасский район.

Тверская область 
 Никольский сельсовет — Зубцовский район.
 Никольский сельсовет — Кесовогорский район.
 Никольский сельсовет — Лесной район.
 Никольский сельсовет — Рамешковский район.
 Никольский сельсовет — Торжокский район.

Томская область 
 Никольский сельсовет — Кривошеинский район.

Тульская область 
 Никольский сельсовет — Узловский район.
 Никольский сельсовет — Чернский район.
 Никольский сельсовет — Щёкинский район.

Удмуртия 
 Никольский сельсовет — Ярский район.

Ульяновская область 
 Никольский сельсовет — Кузоватовский район.

Челябинская область 
 Никольский сельсовет — Октябрьский район.

Чувашия 
 Никольский сельсовет — Порецкий район.

Якутия 
 Никольский сельсовет — Намский район.

Ярославская область 
 Никольский сельсовет — Даниловский район.
 Никольский сельсовет — Некрасовский район.
 Никольский сельсовет — Ростовский район.
 Никольский сельсовет — Тутаевский район.

Украина 

Никольский сельский совет:

 Никольский сельский совет — в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Никольский сельский совет — в Волновахском районе Донецкой области.
 Никольский сельский совет — в Ореховском районе Запорожской области.
 Никольский сельский совет — в Светловодском районе Кировоградской области.
 Никольский сельский совет — в Меловском районе Луганской области.
 Никольский сельский совет — в Полтавском районе Полтавской области.
 Никольский сельский совет — в Белозёрском районе Херсонской области.

См. также